Lauener ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Lauener (* 1986), Schweizer Radsportler
 Fred Lauener (* 1959), Schweizer Journalist
 Henri Lauener (1933–2002), Schweizer Philosoph
 Kuno Lauener (* 1961), Schweizer Rocksänger und Songwriter
 Lucien André Lauener (1918–1991), britischer Botaniker
 Paul Lauener (1887–1983), Schweizer Hygieniker
 Stefan Lauener (1898–1988), Schweizer Skispringer und Nordischer Kombinierer
 Tina Lauener (* 2000), Schweizer Unihockeyspielerin

Siehe auch:
 Launer